Ямок — деревня в Дедовичском районе Псковской области России. Входит в состав Пожеревицкой волости Дедовичского района.

Расположена на западе района, в 12 км к юго-западу от райцентра Дедовичи, в 5 км к югу от деревни Дубровка и в 2 км к северу от села Пожеревицы.

Население 
Численность населения села составляет 50 жителей (2000 год).

Ссылки 
 Сайт Дедовичского района. Пожеревицкая волость

Примечания 

Населённые пункты Дедовичского района